Hole steht für

 eine Grunge-Band, siehe Hole (Band)
 die norwegische Kommune Hole, siehe Hole (Norwegen)
 ein altes Maß in der Schiefergewinnung, siehe Hole (Einheit)

Hole ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hole, Linguist
 Dave Hole (* 1948), australischer Slide-Gitarrist
 Fred Hole (1935–2011), britischer Artdirector
 Lois Hole (1933–2005), kanadische Politikerin und Schriftstellerin
 Martin Hole (* 1959), norwegischer Skilangläufer
 Stian Hole (* 1969), norwegischer Grafikdesigner, Kinderbuchautor und Illustrator

Sonstiges:
 Hole Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:

 Hohl
 Hol
 The Hole
 Holes